Озерная — деревня в Асланинском сельском поселении Ялуторовского района Тюменской области России.

Название 
Название - по географическому положению между озёрами.

География 
Находится возле озёр Айтар и Чертан.

Население

Транспорт  
Из деревни идет выезд для автотранспорта на местную автодорогу 71А-2107.

Ссылки 
Озерная на Викимапии.

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района